Folgende Flüsse werden als River Shiel bezeichnet:

 River Shiel (Loch Shiel), Fluss auf der schottischen Halbinsel Ardnamurchan
 River Shiel (Loch Duich), Fluss in der schottischen Region Kintail